У́лица Тати́щева — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Татищева — улица в Астрахани.
 Улица Татищева — улица в Екатеринбурге.
 Улица Татищева — улица в Москве.

См. также 
 Бульвар Татищева — улица в Тольятти.